12-й чемпионат Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) по волейболу среди женщин прошёл с 23 августа по 2 сентября 1991 года в Реджайне (Канада) с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 8-й раз в своей истории и в 4-й раз подряд выиграла сборная Кубы.

Команды-участницы 
Багамские Острова, Доминиканская Республика, Канада, Куба, Мексика, Пуэрто-Рико, США.

Система проведения чемпионата 
7 команд-участниц провели однокруговой турнир, по итогам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 26 августа: США — Пуэрто-Рико 3:0 (15:3, 15:7, 15:2); .
 27 августа: США — Доминиканская Республика 3:0; .
 28 августа: США — Канада 3:0 (15:6, 15:8, 15:8); .
 29 августа: США — Мексика 3:0 (15:6, 15:3, 15:8); .
 30 августа: США — Багамские Острова 3:0 (15:1, 15:1, 15:0); .
 1 сентября: 
 2 сентября: Куба — США 3:0 (17:16, 15:8, 15:9); .

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу среди женщин
1991 год в волейболе